Robert Mühlbach ist der Name folgender Personen:

* Robert Mühlbach (Architekt, 1848) (Robert Julius Mühlbach; 1848–1892), deutscher Architekt
 Robert Mühlbach (Architekt, 1875) (1875–1946), deutscher Architekt